Yuankang ou Yuan-kang est le nom de deux ères chinoises :
 Yuankang (65-61 av. J.-C.), troisième ère de l'empereur Xuandi des Han ;
 Yuankang (291-299), troisième ère de l'empereur Huidi des Jin.